

Pessoas
Maud de Gales
Maud Watson
Maud Mannoni
Maud Behn
Maud Menten
Maud Adams

Localidades
Maud (Texas)
Maud (Oklahoma)
Terra da Rainha Maud

Outros
Ma nuit chez Maud

Desambiguação

fr:Mathilde